Альберц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Альберц, Генрих (1915—1993) — государственный и политический деятель Германии.
 Альберц, Йорг (род. 1971) — немецкий футболист, полузащитник.
 Альберц, Луиза (1901—1979) — мер Оберхаузена и депутат бундестага ФРГ.